Věžnice est un toponyme qui peut désigner :

Věžnice, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Věžnice, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie